Фичбург има више значења:
 Фичбург (Масачусетс)
 Фичбург (Висконсин)